Tiki peut faire référence à :

Culture océanienne 
 Tiki en marquisien, une représentation humaine sculptée de façon stylisée que l'on trouve, en Océanie, sous forme d’une statue, d'un tatouage ou d'un pendentif, souvent en pierre ou en os et en bois ;
 La culture Tiki, un thème artistique et décoratif inspiré de la Polynésie, à la mode aux États-Unis entre les années 1920 et 1960 ;
 Jardin Tiki, un restaurant au Canada lié à la culture Tiki.

Musique 
 Tiki, le quatrième album studio de Richard Bona sorti en 2006.

Gastronomie 
 Tiki, un bonbon effervescent fabriqué en Suisse.

Informatique 
 TikiWiki, une application web de gestion de contenu et de travail collaboratif.

Voir aussi